Ключик — маленький ключ, а также фамилия. Известные носители:

 Ключик, Леонид Семёнович (род. 1950) — советский футболист, украинский тренер.
 Ключик, Семён Леонидович (род. 1997) — украинский футболист.
 Ключик, Сергей Леонидович (род. 1973) — украинский футболист, футбольный агент.
 Ключик, Файви Борисович (1933—2008) — советский и эстонский фотограф.

См. также